Окопы () — село,
Выгодский сельский совет,
Борщёвский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6120881804. Население по переписи 2001 года составляло 557 человек.

Географическое положение 
Село Окопы находится на левом берегу реки Днестр в месте впадения в неё реки Збруч,
на противоположном берегу реки Днестр — село Пригородок (Хотинский район),
на противоположном берегу реки Збруч — село Збруч (Каменец-Подольский район).
Через село проходит автомобильная дорога .

История 

Крепость Окопы Святой Троицы была заложена в 1692 году для защиты от набегов крымских татар польским гетманом Станиславом Яблоновским.

Объекты социальной сферы 
 Школа I ст.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Известные уроженцы 
 Бешт (Бааль-Шем-Тов) — основатель религиозного движения хасидизма
 Прусевич, Александр Николаевич — польский историк.

Примечания